«Funkytown» — песня, записанная американской группой Lipps Inc. в 1979 году для их дебютного студийного альбома Mouth to Mouth. Автором и продюсером стал Стивен Гринберг. Песня является главным хитом группы, она возглавила международные хит-парады и продалась тиражом более восьми миллионов копий.

Лирика, исполняемая Синтией Джонсон, показывает воображаемый город под названием Фанкитаун, где она хотела бы побывать, который придаёт ей энергию для постоянного движения и танца.

Эта песня считается образчиком классической диско-музыки. Она перепевалась множество раз (так, например, в исполнении группы Pseudo Echo она также стала хитом), используется в качестве саундтрека в фильмах, видеоиграх или рекламных роликах.

В 2009 году телеканал VH1 поставил Lipps Inc. с этой песней на 36 позицию списка «100 величайших исполнителей одного хита из 1980-х» . В 2018 году издание Time Out поместило песню на 44 место в списке «100 самых лучших песен для вечеринок», а ThoughtCo — на 7 место в списке «25 лучших танцевальных поп-песен всех времён».

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Чарты за всё время

Сертификации и продажи

Кавер-версии 
 В 1980 году испанская группа Parchís исполнила песню на испанском языке (сохранив название «Funkytown»).
 В 1986 году австралийская группа Pseudo Echo сделала реприз в рок-стиле, с гитарным соло. Версия оказалась успешной, возглавляв австралийский чарт на семь недель и став главным успехом группы.
 В 2007 году песня была перепета Элвином и бурундуками в одноимённом фильме. Эта версия стала популярной и была повторно использована Ubisoft в игре Rayman Raving Rabbids 2.
 В 2007 году французская певица Лори использовала инструментальную часть «Funkytown» и лирику песни «Je vais vite» для создания своей песни под названием «Je vais funky».
 В 2009 году шведская группа Alcazar также сделала кавер-версию песни для альбома Disco Defenders.
 В 2022 году американская певица St. Vincent записала кавер на песню специально для саундтрека мультфильма «Миньоны: Грювитация».

Использование в медиа 
Песня звучит в следующих фильмах, сериалах и играх: 
 1981 — «Всемирная история, часть первая» (для изображения Древнего Рима).
 1981 — «Fantasy» (как тема одного из уровней игры).
 2000 — «Малкольм в центре внимания» (звучит в 13 эпизоде 1 сезона).
 2004 — «Шрек 2» (звучит в сцене прибытия героев в Тридесятое королевство).
 2008 — «Нереальный блокбастер».
 2008 — «Молокососы» (звучит в 9 эпизоде 2 сезона).
Отсылки:
 В мультсериале «Южный парк» (5 сезон, 8 серия) при входе на военную базу Полотенчик пытается вспомнить код доступа, но, пыхнув, вместо него наигрывает на кодовом замке мелодию «Funkytown», и ребятам приходится перелезать через ограду.
 В мультсериале «Футурама» в эпизоде «Amazon Women in the Mood» (3 сезон, 1 серия) в летающем ресторане Морбо поёт «Funkytown» на сцене. Он очень любит эту песню.
 В мультсериале «Симпсоны» (25 сезон, 3 серия) в самом начале на заставке есть упоминания на карте FunkyTown.

См. также 
 Список синглов № 1 в США в 1980 году (Billboard)
 Список танцевальных хитов № 1 1980 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 



Песни 1979 года
Песни Lipps Inc.
Синглы лейбла Casablanca Records
Песни о Нью-Йорке
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)